Brookville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brookville Historic District (Brookville, Indiana), NRHP-ID: 75000018
 Brookville Historic District (Brookville, Pennsylvania), NRHP-ID: 84003409